Ел Пихул има више значења:

 Ел Пихул (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пихул (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику